Vespro  – tipo di composizione musicale
 Vespro (o Vespri) – ora canonica corrispondente al tramonto, in cui viene recitata una preghiera del Cristianesimo
 Vespro – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast
 Vespro siciliano – film del 1949

Pagine correlate
Vespri (disambigua)